Дуденхофен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Рейн-Пфальц. Подчиняется управлению Дуденхофен. Население составляет 5706 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,96 км². Официальный код — 07 3 38 007.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Рейнланд-Пфальца